Krois ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Krois (1945–2020), österreichischer Fußballspieler und -funktionär
 John Michael Krois (1943–2010), US-amerikanischer Philosoph und Herausgeber